El término Mórevka ( puede referirse a:
Mórevka (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar de Rusia.
Mórevka (Mordovia), localidad de la república de Mordovia de Rusia.
Mórevka (Nizhni Nóvgorod), localidad del óblast de Nizhni Nóvgorod de Rusia.
Mórevka (Novosibirsk), localidad del óblast de Novosibirsk de Rusia.